Svedja kan syfta på 

 Svedja – en småort i Delsbo socken
 Svedja, Viksta socken –  en by i Vikstaheden, Uppsala län
 Svedja, Tenala – en by i Tenala
 Svedjebruk – ett skogsområde bränns för att tillfälligt användas för sädesodling och bete
 Vallarsvedja – en by i Karis